Un portefeuille de compétences, encore appelé portfolio par ses créateurs nord-américains, est un dossier personnel, documenté et systématique. 

Il est constitué par la personne en vue d'une reconnaissance des acquis ou d'une validation des acquis. Il est le résultat d'une démarche personnelle et il demeure la propriété de son auteur qui reste maître de son utilisation et de sa maintenance.

Le portefeuille de compétences diffère du curriculum vitæ dans le sens où les renseignements qu'il contient sont articulés en fonction d'un objectif, par exemple une demande d'emploi, et qu'il doit aussi présenter des preuves des acquis de la personne.

Source 
 Vocabulaire technique de la formation Série méthodes et Organisations Réalisation : Y. Georges et G. Barnicaud Afpa 1997)

Liens externes 

Les compétences psychosociales : l'état des lieux, un levier
 Le Portefeuille de compétences en bénévolat - Site asso.gouv

Formation continue